Hinterberg heißen folgende geografischen Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Hinterberg (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis
 Hinterberg (Bad Peterstal-Griesbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis
 Hinterberg (bei Christazhofen), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (bei Eglofs), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (bei Gebrazhofen), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (bei Herlazhofen), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (bei Reichenhofen), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Hinterberg (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg

 Bayern
 Hinterberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Hinterberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Hinterberg (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen
 Hinterberg (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu
 Hinterberg (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Hinterberg (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau
 Hinterberg (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen
 Hinterberg (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Hinterberg (Pettendorf), Ortsteil der Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg
 Hinterberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Hinterberg (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu
 Hinterberg (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham

sowie
 Hinterberg (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Hinterberg (Trebendorf), weitgehend geschliffene Streusiedlung in der Gemeinde Trebendorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Kärnten
 Hinterberg (Gemeinde Ebenthal), Katastralgemeinde von Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt Land
 Hinterberg (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft in der Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan
 Katastralgemeinde Hinterberg (Gemeinde Hüttenberg), Katastralgemeinde von Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan
 eine Streusiedlung bei St. Martin am Silberberg (Gemeinde Hüttenberg), ohne amtlichen Status, siehe Sankt Martin am Silberberg#Lage

 Niederösterreich
 Hinterberg (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde von Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten
 Hinterberg (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten
 Hinterberg (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk St. Pölten
 Hinterberg (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk
 Hinterberg (Gemeinde Winklarn), Ortsteil in der Gemeinde Winklarn, Bezirk Amstetten
 Hinterberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten

 Oberösterreich
 Hinterberg (Gemeinden Haibach, Hartkirchen), Ortschaft von Haibach ob der Donau und Hartkirchen, Bezirk Eferding

 Hinterberg (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn
 Hinterberg (Gemeinde Hinterstoder), Ortschaft von Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf
 Hinterberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn
 Hinterberg (Gemeinde Steyr), Katastralgemeinde der Stadt Steyr
 Hinterberg (Gemeinde Tragwein), Katastralgemeinde von Tragwein, Bezirk Freistadt
 Hinterberg (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft von Unterweißenbach, Bezirk Freistadt

 Land Salzburg
 Hinterberg (Gemeinde Weißpriach), Ortsteil von Weißpriach, Bezirk Tamsweg

 Steiermark
 Hinterberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark
 Hinterberg (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz
 Hinterberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz
 Hinterberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark
 Hinterberg (Leoben), Ortsteil der Stadt Leoben, Bezirk Leoben
 Hinterberg (Gemeinde Peggau), Ortsteil von Peggau, Bezirk Graz-Umgebung
 Hinterberg (Ortschaft Rinegg), Ortslage von Rinegg, Gemeinde Ranten, Bezirk Murau
 Hinterberg (Gemeinde Rottenmann), Ortsteil von Rottenmann, Bezirk Liezen
 Hinterberg (Ortschaft Freiberg), Ortslage von Freiberg, Gemeinde Ranten, Bezirk Murau
 Hinterberg (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef (Weststeiermark), Bezirk Deutschlandsberg
 Hinterberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark
 Hinterberg (Gemeinde Thörl), Katastralgemeinde von Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag

 Tirol
 Hinterberg (Gemeinde Kirchdorf), Ortsteil von Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel
 Hinterberg (Gemeinde Niederndorferberg), Ortsteil von Niederndorferberg, Bezirk Kufstein
 Hinterberg (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land

sowie:
 ein Weiler bei Furna GR, Schweiz

historisch:
 Kandlerhof, Ortsteil von Kollnburg, Bayern (alter Name)
 ein Ortsteil der Gemeinde Słupiec (ehem. Schlegel, Kreis Neurode, Grafschaft Glatz, Schlesien)
 Zagórów, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen in Polen (Name 1943–1945)
 Herrschaft Hinterberg, historisches Territorium um die Burg Grauscharn im steirischen Hinterbergtal

Regionen, Täler, Berge:
 Hinterberg (Ausseerland), Talbecken mit Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch und Tauplitz, Südteil des Ausseerlands, Steiermark
 Hinterberg (Elberberger Höhen), 420 m, Elberberger Höhen bei Lohne, Nordhessen

Siehe auch:
 Hintersberg
 Hinternberg